Гней Манлий Капитолин (Cnaeus Manlius Capitolinus) е име на:

 Гней Манлий Капитолин, началник на конницата 385 пр.н.е.
 Гней Манлий Капитолин Империоз, консул 359 и 357 пр.н.е.

Вижте също 
 Гней Манлий (пояснение)